Shots – singolo dei LMFAO del 2009
Shots – singolo degli Imagine Dragons del 2015